Regionale 10 steht für:

 eine Strukturfördermaßnahme in der Region Köln/Bonn, siehe Regionale 2010
 ein Kulturfestival in der Steiermark, siehe regionale10
 eine grenzüberschreitende Kunstschau im „Baselland“, siehe Regionale 10 (Baselland)